Yale puede referirse a:

 Universidad Yale, en la ciudad estadounidense de New Haven.
 Tablillas de Yale.
 Romanización Yale.

Personas 
 Linus Yale, inventor de la cerradura de tambor.
 Elihu Yale, el primer benefactor de la Universidad de Yale.
 Yale, sobrenombre del periodista español Felipe Navarro.

Deportes 
 Yale Bulldogs, equipo deportivo de la Universidad Yale.
 Club Atlético Yale, equipo de baloncesto de Uruguay.
 Yale Bowl, estadio de fútbol americano situado en la localidad de New Haven.

Mitología 
 Eale, (o Yale) es una criaturas que aparece en el Fisiólogo y en los bestiarios medievales.